

Geografia 
 Lock – città australiana

Informatica 
 Lock – in informatica, è un meccanismo di sincronizzazione per limitare l'accesso ad una risorsa condivisa in un ambiente multitasking ad un solo thread o ad un solo tipo di thread alla volta.

Persone 
 Drew Lock – giocatore di football americano statunitense, di ruolo quarterback
 Benjamin Lock – tennista zimbabwese
 Édouard Lock – coreografo canadese
 Eric Lock – aviatore britannico
 Sean Lock – attore britannico
 Tony Lock – giocatore di cricket britannico

Sport 
 Seconda linea (Lock) – ruolo del rugby